The Gift puede hacer referencia a:

The Gift, un álbum de la banda inglesa The Jam, del año 1977;
The Gift, una canción y sencillo de la banda australiana INXS, del año 1993;
The Gift, una película estadounidense del año 2000; 
The Gift, un álbum de la cantante escocesa Susan Boyle;
The Gift, una banda portuguesa; 
The Gift, una capítulo de la serie Buffy, la cazavampiros; 
The Gift, un capítulo de la serie FlashForward; 
The Gift, serie de televisión turca de 2019, o
The Gift, serie de televisión de 1997.